La saison 1965 du Championnat de Hongrie de football est la  du championnat de première division en Hongrie. Les quatorze meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise.

C'est le club du Vasas SC qui termine en tête du classement du championnat cette saison, avec trois points d'avance sur le tenant du titre, le Ferencváros TC et six sur l'Ujpest Dozsa. C'est le  de champion de l'histoire du club.

Les 14 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Hongrie de football
Hongrie
1965 en Hongrie